Okręty US Navy o nazwie USS „Quail”

 Pierwszy „Quail” (AM–15) był trałowcem typu Lapwing.
 Drugi „Quail” (AM-377) był trałowcem typu Auk.

Quail